Приз имени Дон Стэйли () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая лучшему защитнику среди студенток первого дивизиона национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по результатам голосования. Эта премия была названа в честь Дон Стэйли, уроженки Филадельфии, признанной одним из лучших защитников страны в истории женского студенческого баскетбола. Этот приз был учреждён организацией Phoenix Club of Philadelphia и впервые вручён в сезоне 2012/13 годов Скайлар Диггинс из университета Нотр-Дам.

Организация устанавливает список потенциальных победителей в течение всего года и в конце сезона выбирает игрока, который иллюстрирует навыки, которыми обладала Стэйли на протяжении всей своей карьеры: владение мячом, волю к победе, набирание очков, лидерские качества и её способность видеть игру.

Никто из студенток не завоёвывал этот почётный трофей дважды. Только баскетболистки университета Южной Каролины становились победителями в этой номинации два раза, все же остальные лауреаты выигрывали награду по одному разу. Действующим обладателем данного приза является Тайаша Харрис из университета Южной Каролины.

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 

Баскетбольные награды NCAA‎
Награды спортсменкам
Появились в 2013 году в США